Jelendol je krajevno ime več naselij v Sloveniji:

 Jelendol, naselje v občini Škocjan
 Jelendol, naselje v občini Tržič
 Jelendol, Ribnica

Glej tudi
 Partizanska bolnišnica Jelendol